William Robinson (hovenier) (1838-1935), Iers hovenier
 William Robinson (politicus) (1820-1914), Zuid-Afrikaans politicus
 William Robinson (uitvinder) (1840–1921), Amerikaans uitvinder
 William Robinson (zwemmer) (1870–1940), Brits zwemmer